Caldelas può riferirsi a:
Castro Caldelas, un comune spagnolo di provincia di Ourense, Galizia, Spagna.
Ponte Caldelas, un comune spagnolo di provincia di Pontevedra, Galizia, Spagna.
Comarca da Terra de Caldelas, comarca nella comunità autonoma della provincia di Ourense, Galizia, Spagna.